SMM — англоязычная аббревиатура, которая может означать:

 System Management Mode — режим системного управления.
 Social media marketing —  продвижение в социальных медиа.